Бойківка — село в Добропільському районі Донецької області;
 Бойківка — колишнє поселення Олександрійського повіту Херсонської губернії.